
Термин ГЦЦ има више значења.

 ГНУ колекција компајлера
 Генетички код за аланин